Castellammare del Golfo – comune italiano nel libero consorzio comunale di Trapani
Castellammare di Stabia – comune italiano della città metropolitana di Napoli
Castellammare Adriatico – ex-comune della provincia di Teramo (unito al comune di Pescara nel 1927)
Castellammare della Bruca – borgo medievale sull'acropoli di Elea
Castellammare o Loggia – rione di Palermo
Castello a Mare, antica fortificazione nell'omonimo quartiere di Palermo

 Castellammare – dipinto di Donato Frisia